Urządzenia:
 piec – urządzenie wykorzystujące ciepło w sposób bezpośredni, w odróżnieniu od kotła, w którym podgrzewany jest czynnik pośredni, np.: woda instalacyjna; 
 zobacz też: zduństwo
 piece domowe:
 piec kaflowy – rodzaj pieca grzewczego w mieszkaniach
 piecokuchnia (piec kuchenny), np. westfalka
 piec kurny
 piec chlebowy
 piec rakietowy
 zobacz też: przypiecek, piekarnik
 piec przemysłowy – urządzenie do realizowania procesów technologicznych zachodzących w wysokich temperaturach
 piec konwekcyjno-parowy
 piec – potoczne określenie wzmacniacza gitarowego

Nazwy własne:
 Piec – gwiazdozbiór
 Piec – skała na grzbiecie oddzielającym Dolinę Kościeliską od Doliny Miętusiej w Tatrach
 Piec – skała w Tatrach Bielskich